Bruce Springsteen, die The Boss als bijnaam heeft
 Rick Ross, die The Boss eveneens als bijnaam heeft
 films:
 Il Boss (1973, internationale titel the Boss) van Fernando Di Leo met Pier Paolo Capponi
 The Boss (1999) van en met Louis Lombardi
 The Boss (2016) van Ben Falcone met Michelle Darnell
 The Boss (single), een single van Rick Ross
 The Boss (band), hardcoreband uit het West-Vlaamse Ieper
 The Boss (computerspel), een strategisch sportspel voor de computer
 The Boss (achtbaan), achtbaan in Six Flags St. Louis